The New American Cyclopædia (Нова американська циклопедія) — американська енциклопедія в 16 томах. Видана між 1858—1863 рр. в Нью-Йорку, у видавництві D. Appleton & Company. Головними редакторами були Джорж Ріплі й Чарльз Дана. Оновлення видання вийшло 1873 року під новою назвою the American Cyclopædia (Американська циклопедія). Друге видання опублікували 1879 р.

Видання 
 The American Cyclopaedia (2nd ed.). eds. George Ripley; Charles A. Dana. New York: D. Appleton and Company, 1879.

Томи

Бібліографія

Посилання 

Енциклопедії США